Улица Ку́нинга (, Королевская) — короткая (87 метров) улица Старого Таллина (Эстония), ведёт от площади Вана-Тург к пересечению с улицами Кулласепа и Харью, за которым имеет продолжением улицу Нигулисте.

История 
Происхождение названия улицы не известно, оно может быть связано с фамилией местного домовладельца.

С 1948 по 1987 год была объединена с улицей Нигулисте под общим наименованием — Нигулисте.

Застройка улицы 

д. 1 — архитектурный ансамбль «Отец и сын» (дом епископа), авторство дома приписывается Хинрику Свальбергу.

д. 6 — художественная галерея Kullo Lastegalerii

Достопримечательности 
На углу с улицей Харью имеется мемориальная доска Юхану Смуулу, установленная на стене Дома писателей (улица Харью, д. 1)

Литература 
 Е. Ранну. Прошлое старого Таллина. — Таллин: Периодика, 1987.
 В. Я. Вага. Памятники архитектуры Эстонии. — Ленинград: Стройиздат, 1980.

Примечания

Ссылки 
Видеопрогулка по улице

Улицы Старого Таллина